Appointment with Death steht für:
 Appointment with Death (2008), eine englische Langfolge der elften Staffel der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot 
 Der Tod wartet, Originaltitel Appointment with Death, Alternativer Titel Rendezvous mit einer Leiche, ein Kriminalroman von Agatha Christie
 Rendezvous mit einer Leiche (1988), Originaltitel Appointment With Death, ein US-amerikanischer Spielfilm nach dem Kriminalroman Der Tod wartet von Agatha Christie